В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Мак-Интош ():
 округ Мак-Интош — штат Джорджия
 округ Мак-Интош — штат Северная Дакота
 округ Мак-Интош — штат Оклахома